Franciaország
Soues, település Hautes-Pyrénées megyében
Soues, település Somme megyében